A Supercopa da Espanha 2014 foi a 31ª edição do torneio. Foi disputada em partida de ida e volta entre o campeão do Campeonato Espanhol () e o campeão da Copa do Rei da Espanha (), ambas na temporada 2013-14.

Transmissão

No Brasil 
No Brasil, os jogos foram transmitidos exclusivamente pelo canal aberto TV Esporte Interativo.

Participantes

Final 

Jogo de Ida

Jogo de Volta

Campeão

Ver também
 Supercopa da Espanha
 La Liga de 2013–14
 
 Copa del Rey de 2013-14
 

2014 no futebol
Supercopa da Espanha
Partidas do Club Atlético de Madrid
Partidas do Real Madrid Club de Fútbol